Изоля́тор — средство для отделения, обособления или отграничения чего-либо от остальной среды.

В электродинамике, электротехнике и радиотехнике:
 Материалы
 Изолятор — материал, практически не проводящий электрический ток
 Электроизоляционный материал — диэлектрик, специально предназначенный для отделения одного проводника от другого
 Устройства
 Изолятор линейный — устройство для изоляции воздушных линий электропередачи, выполненное из диэлектрика
 Изолятор оптический — средство гальванической развязки электрических цепей, основанное на преобразовании электрический сигнал — свет — электрический сигнал
 Изолятор металлический — элемент, служащий для крепления проводников линии передачи и их электрической изоляции друг от друга на фиксированной частоте без применения электроизоляционных материалов

В социальной среде:
 Изолятор (в медицине):
 изолятор инфекционный — помещение для отграничения, медицинского наблюдения и лечения пациента(ов) с заразным для человека (передающимся от человека к человеку) инфекционным заболеванием, лиц бывших с ними в контакте, лиц подозрительных на такое заболевание, от среды здоровых людей с целью их разобщения и предупреждения дальнейшего распространения инфекции;
 изолятор для психических больных — помещение для временного размещения и оказания медицинской помощи лицам с психическим состоянием опасным для окружающих, до их госпитализации в профильный стационар.
 Изолятор следственный — помещение для ограничения свободы человека на время ведения следствия

В промышленности:
 «Изолятор» — московский завод «Изолятор» им. А. Баркова, основанный в 1896 году.

В шахматах:
 Изолятор — изолированная пешка.

В музыке:
 «Изолятор» — альбом группы «Пилот» 2015 года.